Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS, Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных) — международный комитет, образованный в 1982 году. В настоящее время объединяет 11 космических агентств, 28 агентств-наблюдателей и более 140 индустриальных групп. Комитет занимается разработкой стандартов и рекомендаций для космических информационных систем.

Целями комитета являются: развитие возможностей взаимодействия между различными космическими агентствами и уменьшение стоимости разработок космических проектов.

Члены комитета 
На настоящее время право голоса в CCSDS имеют следующие члены:

 Бразилия —  (INPE)
 Канада — Канадское космическое агентство (CSA)
 Китай — Китайское национальное космическое управление (CNSA)
 Европейский союз — Европейское космическое агентство (ESA)
 Франция — Национальный центр космических исследований (CNES)
 Германия — Германский центр авиации и космонавтики (DLR)
 Италия — Итальянское космическое агентство (ASI)
 Япония — Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)
 Россия — Роскосмос
 Великобритания — Космическое агентство Великобритании (UKSA)
 США — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)

Типы рекомендаций 
Комитет CCSDS разрабатывает рекомендации по стандартизации, которые называются , для:
 Уменьшения стоимости выполнения космических программ
 Возможности взаимодействия при поддержке программ
 Улучшение понимания данных, связанных с космосом
 Сохранение и архивация собранных данных

Типы отчетов комитета имеют цветовую кодировку:

 Синий: Рекомендуемые стандарты
 Пурпурный: Рекомендуемые практические применения
 Зеленый: Информационные отчеты
 Оранжевый: Экспериментальные спецификации
 Желтый: Протоколы, административные документы
 Серый (серебряный): Устаревшие документы

Рекомендации 
Для каналов связи Земля-КА и КА-Земля CCSDS рекомендует:

 избегать использовать типы модуляции, не устойчивые к доплеровскому сдвигу, например такие как FM
 избегать коды коррекции ошибок с производительностью ниже чем у кода-А (7, 1/2) программы Вояджер
 использовать стандарты сжатия изображений на основе вейвлет-преобразования, например ICER или JPEG2000

Важнейшие стандарты 
 CCSDS Advanced Orbiting System (AOS)
 CCSDS File Delivery Protocol (CFDP)
 CCSDS Image Compression standard CCSDS 122.0-B-1
 Packet Telemetry
 Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS)
 Proximity-1 Space Link Protocol
 Spacecraft Monitoring & Control (SM&C)
 Space Link Extension Services (SLE)
 Space Communications Protocol Specifications (SCPS)
 SCPS-FP — расширения протокола FTP
 SCPS-TP — расширения протокола TCP для каналов с большими задержками, большими потерями и значительной асимметрией. Опции SCPS-TP являются зарегистрированными в Internet Assigned Numbers Authority (IANA), таким образом SCPS-TP совместим с иными реализациями TCP
 SCPS-SP — протокол шифрования, сходный с IPsec
 SCPS-NP — сетевой протокол с низкими накладными расходами, сходный но не совместимый с протоколом IP
 Telemetry Channel Coding
 XML Telemetric and Command Exchange (XTCE)

Примечания

См. также 
 Goddard Space Flight Center
 Jet Propulsion Laboratory

Ссылки 
 CCSDS Official Web Site 
 CCSDS Documents in PDF format 
 An Introduction to CCSDS 
 National Space Science Data Center (NSSDC) at the NASA Goddard Space Flight Center

Организации по стандартизации
Международные научные организации
Космические агентства
 
Организации, основанные в 1982 году